Gregory Stewart (né le  à Kitchener, dans la province de l'Ontario, au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il a été repêché par les Canadiens de Montréal en  ronde, en  au total, en 2004. Stewart a joué son premier match dans la Ligue nationale de hockey le  contre les Maple Leafs de Toronto.

Le , il signe en tant qu'agent libre avec les Oilers d'Edmonton.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Petes de Peterborough || LHO || 58|| 4|| 6|| 10|| 76|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005 || Petes de Peterborough || LHO || 68|| 16|| 18|| 34|| 111|| 14|| 3|| 3|| 6|| 20
|-
|2005-2006 || Petes de Peterborough || LHO || 60|| 24|| 15|| 39|| 83|| 19|| 1|| 6|| 7|| 30
|-
|2006-2007 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 62|| 8|| 15|| 23|| 126|| 10|| 5|| 2|| 7|| 36
|-
|2007-2008|| Canadiens de Montréal || LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 5|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008|| Bulldogs de Hamilton|| LAH|| 69|| 10|| 7|| 17|| 137|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009|| Canadiens de Montréal || LNH|| 20|| 0|| 1|| 1|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009|| Bulldogs de Hamilton|| LAH|| 51|| 7|| 10|| 17|| 170|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Canadiens de Montréal || LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Bulldogs de Hamilton|| LAH|| 45|| 5|| 5|| 10|| 90|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Wolves de Chicago || LAH|| 9|| 1|| 0|| 1|| 39|| 10|| 0|| 1|| 1|| 20
|-
|2010-2011|| Barons d'Oklahoma City|| LAH|| 74|| 6|| 10|| 16|| 108|| 6|| 0|| 2|| 2|| 21
|-
|2011-2012|| Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 24|| 7|| 5|| 12|| 46|| 7|| 3|| 3|| 6|| 13
|-
| 2012-2013 || Belfast Giants || EIHL ||39 ||13 ||19 ||32 ||84 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
| 2013-2014 || Real McCoys de Dundas || ACH ||6 ||4 ||4 ||8 ||6 ||7 ||0 ||7 ||7 ||22 
|-
| 2014-2015 || Flyers de Gander || NLSHL ||8 ||1 ||1 ||2 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2014-2015 || Real McCoys de Dundas || ACH ||11 ||2 ||7 ||9 ||28 ||6 ||2 ||4 ||6 ||12
|-
| 2015-2016 || Real McCoys de Dundas || ACH ||4 ||0 ||2 ||2 ||11 ||1 ||1 ||1 ||2 ||0

| 26 || 0 || 1 || 1 || 48 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2

Références 

Naissance en mai 1986
Naissance à Kitchener
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Belfast Giants
Attaquant de hockey sur glace